Pueblo Nuevo Solistahuacán kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 Pueblo Nuevo Jolistahuacan, ort, Chiapas, Pueblo Nuevo Solistahuacán, 
 Pueblo Nuevo Solistahuacán (kommun i Mexiko), Chiapas, 

Robotskapade Mexikoförgreningar